Tom Sommerlatte ist der Name folgender Personen:

* Tom Sommerlatte (Manager) (* 1938), deutscher Manager, Unternehmensberater und Maler
 Tom Sommerlatte (Schauspieler) (* 1985), deutscher Schauspieler und Regisseur